Wiskunde en informatica
 Vector (wiskunde)
 vector (informatica), in objectgeoriënteerde programmeertalen
 een onderdeel van een vectorafbeelding

Biologie
 Vector (celbiologie): klonerings- en expressievectoren
 Vector (overbrenger van ziekten): overbrenger van ziektenverwekker

Overige
 Vector Automotive, een sportwagenmerk
 Vector Launch, een Amerikaans ruimtevaartbedrijf
 VECTOR, een gevechtsvoertuig
 Vector (chassisfabrikant), een constructeur van chassis voor racewagens
 Vektor (vuurwapenmerk), een merk van lichte vuurwapens
 professor Vector, een personage in de Harry Potter-verhalenreeks die voorspellend rekenen doceert
 een personage uit de film Despicable Me
 de programmering van een gespreksafhandeling op een Avaya-telefooncentrale 
 Vektor (band), een Amerikaanse thrashmetalband
 VECTOR Merk voetballen

Zie ook 
 Vectorafbeelding, een grafische voorstelling opgebouwd uit eenvoudige meetkundige objecten